LKM est un sigle, qui signifie :
 Loadable Kernel Module
 Lokomotivbau Karl Marx